Molekulska formula -{C20H25NO2}- se može odnositi na:

 Dienogest
 Femoksetin
 Ketorfanol